

Codici 
 KEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Odienne (Costa d'Avorio)
 keo – codice ISO 639-3 della lingua kakwa

Altro 
 Keo – comune degli Stati Uniti in Arkansas
 Keo – gruppo etnico del Vietnam
 Lingua keo – lingua parlata nell'isola di Flores (Indonesia)
 Satellite KEO – progetto di satellite artificiale per il trasporto di una capsula del tempo